Le Favril kan syfta på:
 Le Favril, Eure-et-Loir
 Le Favril, Eure
 Le Favril, Nord